Захново — деревня в Опочецком районе Псковской области. Входит в состав Матюшкинской волости 

Расположена в 16 км к северу от города Опочка, севернее озера Мегрово.

Численность населения составляет 10 жителей (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района